Marchini ist der Familienname folgender Personen:
 Alfio Marchini (* 1912) (1912–1988), italienischer Unternehmer und Sportfunktionär
 Alfio Marchini (* 1965) (* 1965), italienischer Unternehmer und Polospieler
 Alvaro Marchini (1916–1985), italienischer Unternehmer und Sportfunktionär
 Andrea Marchini (1921–1944), italienischer Soldat
 Ascanio Marchini (1891–??), italienischer Politiker und Autor
 Corinto Marchini (* 1947), italienischer Politiker
 Davide Marchini (* 1981), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Francesco Marchini Camia (1891–1960), italienischer Politiker
 Giacomo Marchini (1822–1885), italienischer Dichter und Patriot
 Giannina Marchini (1906–1976), italienische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin
 Giovanni Marchini (1877–1946), italienischer Maler
 Giovanni Francesco Marchini (1672–1745), italienischer Maler
 Jonathan Marchini (* 1973), britischer Statistiker
 Libero Marchini (1913–2003), italienischer Fußballspieler
 Roberto Marchini (* 1940), italienischer Politiker
 Ron Marchini (* 1945), US-amerikanischer Karateka, Autor und Schauspieler
 Simona Marchini (* 1941), italienische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Vitaliano Marchini (1888–1971), italienischer Bildhauer